
Список видов, входящих в род 
 Список создан на основе базы данных The Plant List по состоянию на 2013 год.
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов не приводится.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Примечания 

Горец